Натуральне число 1441
 1441 рік до нашої ери
 1441 рік нашої ери